Alexandre Mauvernay
 Rolland-Yves Mauvernay
Patronyme français